Miejscowości w Polsce:
 Niekłań Mały – wieś w Polsce w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Stąporków
 Niekłań Wielki – wieś w Polsce w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Stąporków
 Niekłań –  część miasta Stąporkowa w woj. świętokrzyskim, w powiecie koneckim

Inne:
 gmina Niekłań – dawna gmina 1867–1926
 gmina Niekłań Wielki – dawna gmina 1973–1976
 gromada Niekłań – dawna gromada 1954–1972
 Niekłań – dawna nazwa stacji kolejowej Suchedniów

Linki zewnętrzne